Трудовое — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Трудовое — село в Жаксынском районе Акмолинской области, ликвидировано в 2016 г.
 Трудовое — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.
 Трудовое — село в Осакаровском районе Карагандинской области.
 Трудовое — село в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.
 Трудовое — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Трудовое — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
 Трудовое — прежнее (до 2005 года) название села Енбек в Аккольском районе Акмолинской области.
 Трудовое — прежнее (до 1997 года) название села Танирбергена Жайлыбаева в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Трудовое — посёлок в Новоусманском районе Воронежской области.
 Трудовое — село в Дивеевском районе Нижегородской области.
 Трудовое — село в Соль-Илецком районе Оренбургской области.
 Трудовое — село в Ташлинском районе Оренбургской области.
 Трудовое — посёлок в составе города Владивосток Приморского края.
 Трудовое — посёлок в Ершовском районе Саратовской области.
 Трудовое — село в Поронайском районе Сахалинской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Трудовое — исчезнувшее село в Красногвардейском районе.
 Трудовое — село в Сакском районе.
 Трудовое — село в Симферопольском районе.

Украина 
 Трудовое — посёлок в Песчанском районе Винницкой области.
 Трудовое — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Трудовое — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Трудовое — село в Волновахском районе Донецкой области.
 Трудовое — село в Марьинском районе Донецкой области.
 Трудовое — село в Пулинском районе Житомирской области.
 Трудовое — посёлок в Акимовском районе Запорожской области.
 Трудовое — село в Бильмакском районе Запорожской области.
 Трудовое — посёлок в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Трудовое — посёлок в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Трудовое — село в Токмакском районе Запорожской области.
 Трудовое — село в Новоайдарском районе Луганской области.
 Трудовое — село в Николаевском районе Львовской области.
 Трудовое — село в Баштанском районе Николаевской области.
 Трудовое — село в Вознесенском районе Николаевской области.
 Трудовое — село в Килийском районе Одесской области.
 Трудовое — село в Путивльском районе Сумской области.
 Трудовое — село в Красиловском районе Хмельницкой области.
 Трудовое — село в Репкинском районе Черниговской области.

См. также 
 Трудовое сельское поселение